

Орчерд-Парк — місто, штат Нью-Йорк
 Орчерд-Парк — селище, штат Нью-Йорк